Тро́ицкий собо́р — обиходное название ряда , имеющих статус собора:

Россия

Архангельская область 
 Троицкий собор в Архангельске (утрачен).

Башкортостан 
 Свято-Троицкий собор в Бирске.

Брянская область 
 Троицкий собор в Брянске.
 Троицкий собор в Трубчевске.
 Троицкий собор Троицкого монастыря в Севске.
 Троицкий собор Белобережской пустыни (разрушен).

Бурятия 
 Троицкий собор в Кяхте.
 Троицкий собор Свято-Троицкого Селенгинского монастыря.

Владимирская область 
 Троицкий собор (1513) в Александрове.
 Троицкий собор (1643) Троицкого монастыря в Муроме.

Калужская область 
 Троицкий собор в Калуге.

Камчатский край 
 Собор Троицы Живоначальной (Петропавловск-Камчатский).

Кировская область 
 Троицкий собор в Уржуме.
 Троицкий собор в Яранске.

Костромская область 
 Троицкий собор Ипатьевского монастыря в Костроме.
Краснодарский край

• Свято-Троицкий собор

Красноярский край 
 Троицкий собор в Канске.
 Троицкий собор в Красноярске.
 Троицкий собор в Шарыпово.

Курганская область 
 Троицкий собор в Кургане (утрачен).

Липецкая область 
 Троицкий собор Троицкого монастыря в Ельце (утрачен).

Магаданская область 
 Троицкий собор в Магадане.

Московская область 
 Троицкий собор в Клину
 Троицкий собор в Подольске
 Троицкий собор в Сергиевом Посаде
 Троицкий собор в Серпухове
 Троицкий собор в Яхроме

Мордовия 
 Троицкий собор в Краснослободске (разрушен)

Нижегородская область 
 Троицкий собор Серафимо-Дивеевского монастыря

Новгородская область 
 Троицкий собор Клопского монастыря.
 Троицкий собор в Боровичах (утрачен).
 Троицкий собор в Валдае.
 Троицкий собор Рёконьской пустыни.

Новосибирская область 
 Троицкий собор в Новосибирске.

Орловская область 
 Троицкий собор в Дмитровске (утрачен)

Пермский край 
 Кафедральный собор Троицы Живоначальной в Перми.
 Троицкий собор в Соликамске.

Псковская область 
 Троицкий собор в Пскове.

Республика Крым 
 Троицкий собор в Свято-Троицком женском монастыре в Симферополе.

Рязанская область 
 Троицкий собор в посёлке Гусь-Железный.

Самарская область 
 Троицкий собор в Тольятти.

Санкт-Петербург 
 Троицкий собор Александро-Невской Лавры
 Троицкий собор Киновии Александро-Невской Лавры
 Троице-Измайловский собор
 Троице-Петровский собор
 Троицкий собор в Колпино.

Саратовская область 
 Троицкий собор в Балаково.
 Троицкий собор в Вольске.
 Троицкий собор в Саратове.
 Троицкий собор в Энгельсе.

Свердловская область 
 Троицкий собор в Алапаевске.
 Троицкий собор в Верхотурье.
 Троицкий собор в Екатеринбурге.
 Свято-Троицкий собор в Нижнем Тагиле.

Смоленская область 
 Троицкий собор в Вязьме.

Тамбовская область 
 Троицкий собор в Моршанске.

Татарстан 
 Троицкий собор Раифского монастыря.

Тверская область 
 Троицкий собор в Старицком Успенском монастыре.

Томская область 
 Троицкий собор в Томске (утрачен).

Удмуртская республика 
 Троицкий собор в Ижевске.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 
 Свято-Троицкий собор в Сургуте.

Челябинская область 
 Троицкий собор в Златоусте (разрушен в 1934 году).
 Троицкий собор в Троицке.

Ярославская область 
 Троицкий собор в Пошехонье.

Украина

Волынская область 
 Троицкий собор в Берестечке.

Днепропетровская область 
 Троицкий собор в Новомосковске.

Сумская область 
 Троицкий собор в Глухове.
 Троицкий собор в Сумах.

Тернопольская область 
 Троицкий собор Почаевской лавры.

Черниговская область 
 Троицкий собор в Чернигове.

Другие страны 
 Троицкий собор в Хотимске, Белоруссия.
 Цминда Самеба — кафедральный собор Грузинской Православной Церкви в Тбилиси.
 Брикинский собор — собор Шотландской пресвитерианской церкви в Брикине.
 Собор Святой Троицы (Даунпатрик) — англиканский собор в Даунпатрике, Северная Ирландия.
 Свято-Троицкий собор (Рига) — храм Латвийской православной церкви в Риге.
 Собор Святой Троицы (Аддис-Абеба) — эфиопский собор в Аддис-Абебе, Эфиопия.
 Собор Святой Троицы (Париж) — православный собор Корсунской епархии Русской православной церкви в Париже, Франция.
 Собор Святой Троицы (Окленд) — англиканский храм в новозеландском Окленде.
 Собор Святой Троицы (Хайнувка) — храм Польской Православной Церкви в городе Хайнувка (Подляское воеводство).
 Свято-Троицкий собор (Джяковица) — разрушенный храм Сербской православной церкви в Джяковице.
 Свято-Троицкий кафедральный собор (Сибиу) — резиденция митрополита Трансильвании.

См. также 
 Свято-Троицкий кафедральный собор
 Храм Святой Троицы

Примечания